Wanfrieder Schlagd bezeichnet:

 Wanfrieder Schlagd (Hann. Münden)
 Wanfrieder Schlagd (Wanfried)